India
Distretto di Bilaspur – distretto del Chhattisgarh
Distretto di Bilaspur – distretto dell'Himachal Pradesh